Deux navires de la marine soviétique ou russe ont été baptisés Amiral Gorchkov, en l'honneur du héros de l'Union soviétique Sergueï Gorchkov :

 l'Amiral Gorchkov, un porte-avions STOBAR de la  lancé en 1982 et revendu à l'Inde sous le nom d'INS Vikramaditya en 2008 ; 
 l'Amiral Gorchkov, une frégate,  navire de tête de sa classe lancé en 2010 et toujours en service.

Amiral Gorchkov